Friedrichsbach ist der Name mehrerer Fließgewässer

 Friedrichsbach (Gosenbach), rechter Zufluss des Gosenbachs, Oberfranken, Bayern
 Friedrichsbach (Rödelbach), rechter Zufluss des Rödelbachs, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Friedrichsbach (Pöhlwasser), rechter Zufluss des Pöhlwassers, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Friedrichsbach, deutscher Name des Rousínovský potok, Lausitzer Gebirge, Liberecký kraj, Tschechien
 Friedrichsbach, rechter Zufluss der Kaczawa, Bober-Katzbach-Gebirge, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Friedrichsgraben (Begriffsklärung)
 Friedrichsgracht
 Friedrichsgrundbach